Il doppio del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michal Mertiňák e Serhij Stachovs'kyj che hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Jan Vacek 68-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Jan Vacek (finale)
 Leonardo Azzaro /  Jurij Ščukin (primo turno)

 Tuomas Ketola /  Lars Übel (quarti di finale)
 Frédéric Niemeyer /  Lovro Zovko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2005